Elohim peut désigner :
 Elohim, un terme hébreu biblique qui renvoie au concept de divinité. Le terme est employé par le Mouvement raëlien pour désigner une race extraterrestre.
 Elohim, un album d'Alpha Blondy sorti en 2000.
 une chanson de Nayah sortie en 1988, en référence aux extraterrestres du Mouvement raëlien.
 un groupe de rock progressif français, auteur de l'album À l'aube du verseau en 1975.